Kulig může být:

 Kulig - průvod několika saní zapřažených za sebe a tažených koněm

příjmení
 Curtis Kulig (* 1981) – americký umělec, fotograf a ilustrátor
 Pavel Kulig (* 1974) – český fotbalista, záložník